«Большая Сукхавативьюха сутра» — буддийский канонический текст, посвящённый культу Будды Амитаюса (Амитабхи). Наряду с «Малой Сукхавативьюха сутрой» и «Амитаюрдхьяна сутрой», этот текст входит в состав «Трёхчастного канона Чистой земли» (кит. Цзинту сань бу цзин 淨土三部經) — собрания сутр, которое составляет доктринальную основу учения буддийской школы Чистой земли, исторически являющейся наиболее массовым и популярным направлением дальневосточного буддизма. По-японски называется «мурёдзюкё» (無量寿経).

Санскритская версия 
Санскритский текст «Большой Сукхавативьюха сутры» сохранился в Японии. Имеется его полный английский перевод, опубликованный М. Мюллером.

Китайские переводы и пересказы

Двенадцать канонических переводов 
Традиционно насчитывается двенадцать канонических переводов «Большой Сукхавативьюха сутры» на китайский язык, семь из которых утрачены, а пять сохранились до наших дней и входят в современные издания Трипитаки:

Пять сохранившихся до нашего времени канонических китаеязычных версий «Большой Сукхавативьюха сутры» (№№ 2, 3, 4, 11, 12) довольно ощутимо различаются между собой составом текста и редакцией отдельных эпизодов. Наиболее популярной и известной среди них является версия Кан Сэнкая (№ 4). Именно она входит в «Трёхчастный канон Чистой земли» — собрание трёх канонических текстов, пользовавшихся особым почитанием в школе Чистой земли. Значимость этой сутры обусловлена тем, что в ней, в частности, содержится перечисление сорока восьми обетов Будды Амитаюса, главным среди которых считается восемнадцатый, называемый «основным обетом»: «Когда я обрету [состояние] Будды, то, если [обитающие] в десяти направлениях живые существа всем сердцем [исполнятся] веры и радости, возжелают родиться в моей стране и [свершат] хотя бы десять памятований [обо мне], [но] не родятся [в моей стране] — да не достигну [я] совершенного пробуждения». Этот обет далее содержит оговорку, исключающую из числа тех, к кому он относится, людей, совершивших пять злодеяний и возводящих хулу на истинную Дхарму. Данная оговорка, однако, традиционно поясняется ссылкой на другой текст из «Трёхчастного канона Чистой земли» — «Амитаюрдхьяна сутру», где прямо говорится, что подобные люди, если они встретят перед смертью хорошего учителя и десятикратно призовут по его совету имя этого Будды, всё же смогут родиться в Чистой земле, только время их пребывания в закрытом бутоне лотоса будет намного больше, чем у всех остальных.

Современные китайские пересказы 
Среди современных пересказов этой сутры на китайском языке большой популярностью пользуется произведение буддиста-мирянина по имени Ся Ляньцзюй (夏蓮居, 1884–1965) под названием «Проповедованная Буддой махаянская сутра величественного, чистого, спокойного, ровного и равного просветления [Будды] Амитаюса» (кит. Фо шо Да чэн Уляншоу чжуан янь цин цзин пин дэн цзюэ цзин 佛說大乘無量壽莊嚴淸淨平等覺經). Этот популярный сводный пересказ пяти версий «Большой Сукхавативьюха сутры» даёт общее представление о содержании исходных канонических текстов, но существенно расходится с ними в изложении конкретных эпизодов. В буддийский канон (Трипитаку) данный текст не входит.

Русские переводы 
Имеется полный русский перевод «Проповедованной Буддой сутры Амитаюса», осуществлённый с канонического текста Кан Сэнкая. Кроме того, на русском языке опубликован перевод современного китайского пересказа этой сутры, выполненного Ся Ляньцзюем.

Примечания

Литература

На русском языке

На китайском языке

На английском языке 
 

Буддийские источники